D'acord a la Carta Olímpica, els membres del Comitè Olímpic Internacional «representen i promouen els interessos del COI i el Moviment Olímpic als seus països i en les organitzacions del Moviment a les quals pertanyin». Actualment el COI compta amb 90 membres actius, 33 honoraris, un d'honor (Henry Kissinger) i un president honorari (Jacques Rogge).

Membres actius

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina oficial del Comitè Olímpic Internacional (en anglès).

Comitè Olímpic Internacional
Llistes de biografies